«Тампа-Бэй Рейс» () — профессиональная бейсбольная команда, выступающая в Западном дивизионе Американской лиги МЛБ. Команда была основана в 1998 году во время расширения лиги до тридцати команд. При создании клуб получил название «Тампа-Бэй Девил Рэйс» в честь гигантского морского дьявола. После завершения сезона 2007 года название сократили, убрав слово devil. С момента основания команда проводит домашние матчи на стадионе «Тропикана-филд» в Сент-Питерсберге. В феврале 2018 года было объявлено о планах строительства нового стадиона в Тампе в районе Ибор-сити.

Клуб провёл в МЛБ 20 сезонов. В 2008 году «Рэйс» впервые в своей истории выиграли дивизион, выйдя в плей-офф, и сыграли в Мировой серии, уступив «Филадельфии». После этого команда ещё один раз выигрывала чемпионат дивизиона и дважды становилась обладателем уайлд-кард.

В списке приведены результаты выступления команды в регулярном чемпионате и плей-офф, лауреаты индивидуальных наград, вручаемых по итогам сезона, и данные о суммарной посещаемости домашних матчей команды. Данные в таблице приведены на 1 октября 2017 года.

Статистика по сезонам 
Цветовые обозначения:

Условные обозначения:
 НГ — Новичок года
 СЯ — Приз Сая Янга
 МГ — Менеджер года
 Прочерк в графах «Плей-офф» и «Награды» обозначает отсутствие выступлений команды и индивидуальных призов по итогам сезона.

Суммарная статистика выступлений 
По состоянию на 5 июля 2018 года

Примечания

Ссылки 
   Tampa Bay Rays Team History & Encyclopedia 
 Список сезонов «Тампа-Бэй Рэйс» на thisgreatgame.com

 
Тампа-Бэй Рейс